Гори — річка в Україні, у Косівському районі  Івано-Франківської області, права притока Насарад (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина річки приблизно 5 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере початок на  північному сході від гори Лебедин у національному природному парку «Гуцульщина». Тече переважно на північний захід і у селі Уторопи впадає у річку Насарад, праву приотоку Лючки.

Примітки 

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Косівського району
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці